Godofredo Plantageneta () pode referir-se a:

Godofredo V de Anjou
Godofredo II da Bretanha

Desambiguação